Grétarsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Grétar. Die weibliche Entsprechung ist Grétarsdóttir (Tochter des Grétar).

Namensträger 
 Helgi Áss Grétarsson (* 1977), isländischer Schachspieler
 Hjörvar Steinn Grétarsson (* 1993), isländischer Schachspieler
 Oddur Grétarsson (* 1990), isländischer Handballspieler
 Sigurður Grétarsson (* 1962), isländischer Fußballspieler und -trainer

Patronym
Isländischer Personenname